Kalskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalskäret (vid Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Kalskäret (vid Örö, Kimitoön), Åboland,

Se även
Kalskären
Kalkskäret
Kallskäret
Kalvskäret